Al-Husajnijja – miejscowość w Algierii
 Al-Husajnijja – miejscowość w Egipcie
 Al-Husajnijja – miejscowość w Syrii, w muhafazie Damaszek
 Al-Husajnijja – miejscowość w Syrii, w muhafazie Hims